Zenne steht für:

 Senne (Dijle), Fluss zur Dijle in Belgien (frz.)
 die weibliche Figur im Orta Oyunu

Zenne ist der Familienname von:

 Hugo Zenne († 1961),  deutscher Marinesoldat und einziger Überlebender des kleinen Kreuzers SMS Wiesbaden